Sygnatura (średniowieczna łac. signatura – oznaczenie, pieczęć; łac. signare – znaczyć, pieczętować) – znak lub ciąg znaków stanowiący jednoznaczny, niepowtarzalny identyfikator obiektu, przedmiotu lub dokumentu, np.:
 sygnatura w poligrafii
 sygnatura w sztuce
 sygnatura akt
 sygnatura dokumentu elektronicznego, sygn. DE
 sygnatura pisma
 sygnatury na mapie
 sygnatura danych
 sygnatura pliku – oznaczenie formatu pliku
 sygnatura wirusa komputerowego.

Jako sygnaturę określa się też podpis osoby, charakterystyczny ze względu na miejsce czy sposób złożenia bądź rozbudowaną formę.

 podpis
 podpis cyfrowy
 podpis elektroniczny (prawo)
 sygnatura kamieniarska 
 sygnaturka (podpis) wiadomości internetowej.

Zobacz też 
 sygnaturka (dzwon)
 sygnaturka (wieża)
 Sygnatura Apostolska